Las siglas CCNL pueden referirse a:

 CCNL: El código de reconocimiento internacional del herbario del Botanical Gardens Conservation International.

 CCNL: una enzima humana involucrada en la regulación del ciclo celular.